Эльбигенальп () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бернхард Зингер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

Ссылки
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля